Lindavia steht für:

 den überlieferten Namen der Stadt Lindau (Bodensee) in römischer Zeit
 die oberste Figur des Lindaviabrunnens in Lindau (Bodensee)
 den früheren Unternehmens- und Markennamen der heutigen Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte im Stadtteil Schönau (Lindau)
 die Royal Lindavia, ein Binnen-Kreuzfahrtschiff, das auf Rhein und Donau unterwegs ist, benannt nach einer Tochter des Reeders namens Linda (siehe Liste von Kreuzfahrtschiffen)